A flor de piel (А флор де пьель, «[Всегда] чувствую тебя рядом») — студийный альбом испанского певца Хулио Иглесиаса 1974 года. В США релиз альбома состоялся в октябре того же года. Через месяц, журнал Billboard отметил высокий уровень продажи альбома в Майами, Нью-Йорке, Чикаго и в Пуэрто-Рико .

Список композиций

Примечания

Ссылки 
 Дискография Хулио Иглесиаса

Альбомы Хулио Иглесиаса
Альбомы Columbia Records